Lawndale (Californie)
 Lawndale (Caroline du Nord)